Bahnhof Delitzsch steht für:

 Bahnhof Delitzsch unt Bf (Delitzsch unterer Bahnhof) an der Strecke Trebnitz–Leipzig
 Haltepunkt Delitzsch ob Bf (Delitzsch oberer Bahnhof) an der Strecke Halle (Saale) Hbf–Guben